Макетатон (ег. Mˁkt Jtn - «Хранимая Атоном») — вторая из 6 дочерей египетского фараона Эхнатона и его главной супруги Нефертити. Она, вероятно, родилась на 4 год царствования Эхнатона. Хотя о ней мало известно, она часто изображалась со своими сёстрами, сопровождающими своих венценосных родителей в первые две трети 17-летнего правления Эхнатона.

Биография 

Первые изображения Макетатон появляются на стенах храма её матери Нефертити Хут-бенбен, где она и её старшая сестра Меритатон изображаются рядом с царицей. Она также была изображена на пограничной стеле, указывающей пределы Ахетатона, новой столицы фараона Эхнатона. Макетатон переехала туда с семьёй, когда была ещё маленьким ребёнком.

Макетатон умерла на 13 или 14 год царствования своего отца. В 12 год она была ещё жива, поскольку изображена с родителями и сёстрами на приёме иностранной дани — церемонии, которую можно увидеть на некоторых изображениях в гробницах высокопоставленных чиновников, таких, как амарнского управляющего Хуйи и верховного жреца Атона Мерира I.

Картуши Аменхотепа III и Эхнатона на осколках её саркофага считаются доказательством длительного соправления двух фараонов, отца и сына.

Эпидемия чумы, охватившая Египет между 12-м и 15-м годами царствования Эхнатона, по времени совпадает с последними упоминаниями многих членов царской семьи. Среди них царица-мать Тия, царица Нефертити, средняя жена Эхнатона Кийа, Макетатон и две молодые принцессы Нефернефрура и Сетепенра. Другой причиной смерти Макетатон могли стать роды, запечатлённые в гробнице Макетатон.

Родословная

Гробница Макетатон 

Была похоронена в гробнице Эхнатона, тело не найдено.

На стене усыпальницы, приготовленной в скалах для царской семьи, изображено отчаяние супругов над мёртвой девочкой — отца с заломленной над головой рукой, а другой рукой схватившего за руку жену, прижавшую руку к лицу, словно ещё не верящую своей утрате. Пожилая нянька умершей рвётся к телу любимицы, её удерживает молодая служанка. Сцена смерти Макетатон по силе переданных чувств, бесспорно, относится к шедеврам египетского искусства.

Примечания

Ссылки 
 

Принцессы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Амарнский период